Das Mixed der French Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Desirae Krawczyk und Joe Salisbury.

Den Wettbewerb gewannen Ena Shibahara und Wesley Koolhof.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Mixed
2022